Güzeloluk ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Güzeloluk (Erdemli), Ortsteil im Bezirk Erdemli der Provinz Mersin
 Güzeloluk (Torul), Dorf im Bezirk Torul der Provinz Gümüşhane